Turbe može biti:

 Turbe (Travnik, BiH), mjesto u srednjoj Bosni
 Turbe (mauzolej), arapska riječ za mauzolej
 Turbe (grob), turska riječ, koja znači grob, grobnica, mauzolej